Killarney est un toponyme faisant référence à:

Toponyme

Killarney, ville du comté de Kerry

Killarney, quartier de Johannesbourg dans le Gauteng

Killarney, ville du Queensland

Killarney, quartier de Calgary en Alberta
Killarney, quartier d'Edmonton en Alberta
Killarney-Turtle Mountain, municipalité rurale du Manitoba
Killarney, municipalité de l'Ontario
Killarney, quartier de Vancouver en Colombie-Britannique

Killarney, ville de la Floride

Killarney, quartier de Bulawayo

Autres
Parc national de Killarney, en Irlande
Killarney Heights, quartier au nord de Sydney en Australie
Killarney Vale, quartier de Central Coast en Australie
Parc provincial Killarney, en Ontario au Canada

Homonymie de toponyme